Ел Ранчо Вијехо има више значења:

 Ел Ранчо Вијехо, Ранчерија (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчо Вијехо (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику